Samper de Calanda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Samper de Calanda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Samper de Calanda (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar